Melikian ou Melikyan (en ) est un nom de famille arménien.

Patronyme 

 Romanos Melikian (1883 - 1935), pianiste, compositeur, chef d'orchestre et maître de chapelle arménien ;
 Lavinia Bazhbeuk-Melikyan (1922-2005), artiste soviétique arménienne ;
 Assadullah Souren Melikian-Chirvani (1936 - ), historien et historien de l'art de l'Iran ;
 Arsen Melikian (1976 - ), haltérophile arménien, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sydney ;
 Anna Melikian (1976-), réalisatrice, scénariste et productrice russo-arménienne ;
 Laurent Melikian, critique français de bande dessinée.

Personnages de fiction 
 Madame Melikian, le rôle interprété par Ariane Ascaride dans le film Brodeuses.

Patronyme arménien